Epoha je lahko:
 epoha (astronomija), trenutek, za katerega so podani podatki o koordinatah lege nebesnih teles ali elementih tirnice ali efemeride
 epoha (datum), trenutek, ki je izbran kot referenčna točka za začetek nekega obdobja
 epoha (geologija), obdobje na geološki časovni lestvici